Kessl ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Kessl, deutscher Erziehungs- und Politikwissenschaftler
 Ulrike Kessl (* 1962), deutsche Objekt- und Installationskünstlerin

Siehe auch:
 Kessel